Split Rock Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Split Rock Township (Minnesota)
 Split Rock Township (South Dakota)